Гульбрансен () — норвежская фамилия. Известные носители:

 Гульбрансен, Бьярне (1889—1966) — норвежский футболист и спортивный чиновник.
 Гульбрансен, Эрнульф (1916—2004) — норвежский флейтист и музыкальный педагог.

См. также 
 Гульбранссон